Гран-при Германии 1990 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в ФРГ. Соревнования состоялись 29 июля 1990 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Тьери Бутсен 1:45,602
 Филип Альо дисквалифицирован за постороннюю помощь на трассе после аварии на старте.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме